Борис Сыромятников:
 Сыромятников, Борис Иванович (1874—1947) — русский и советский правовед, историк и общественный деятель.
 Сыромятников, Борис Павлович (1910—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сыромятников, Борис Павлович (Владимиров; 1932—1988) — советский актёр театра и кино, артист эстрады.